Golden League 2022 (Runde 1/September) var den første udgave af Golden League-sæsonen 2022-23 for kvinder. Den blev spillet i Danmark, fra perioden den 29. september til den 2. oktober 2022. Runden fungerede som en del af Golden League-sæsonen, som består af i alt tre runder. Både Danmark, Norge og Holland deltager som fast vært, ved hver runde.  deltog ved denne runde af turneringen.

Dansk Håndbold Forbund og Norges Håndballforbund havde indgået et nyt partnerskab Hollands håndboldforbund som medarrangør af turneringen, eftersom det franske håndboldforbund havde trukket sig.

Spillesteder

Tabeloversigt

Kampe

Referencer 

2022/23 (kvinder, runde 1)
Håndbold i 2022